Bennetts Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bennetts Corner (Massachusetts), im Plymouth County
 Bennetts Corner (Pennsylvania), im Bucks County

Siehe auch:
 Bennetts Corners